Съёмка — процесс создания (получения) изображения, может означать:

 Фото 
Фотосъёмка — процесс создания (получения) фотографического изображения.
 Макросъёмка — съёмка с близкого расстояния, с увеличением.
 Аэрофотосъёмка — процесс получения изображения с помощью фотоаппаратуры и использованием летательного аппарата.
 Спутниковая фотосъёмка — фотосъёмка из космоса.

 Кино и видео 
Киносъёмка — процесс создания (получения) кинематографического изображения.
 Съёмка с экрана — процесс копирования кинематографического изображения, осуществляемый одновременно с показом кинофильма.
 Замедленная киносъёмка — Замедленная и покадровая киносъёмка.
 Скоростная съёмка
 Синхронная съёмка

 Наука 
 Топографическая съёмка — совокупность работ по созданию топографических карт или планов местности посредством измерений расстояний, высот, углов.
 Гидрографическая съёмка — отображение водных глубин на карте (Батиметрическая съёмка).
 Гиперспектральная съёмка — раздел прикладной оптики, который изучает растровые изображения, каждый пиксел которых связан не с отдельным значением интенсивности света, а с полным спектральным разложением оптической энергии в границах какого-либо частотного диапазона.
 Геологическая съёмка — совокупность работ по созданию геологических карт (Геологическая съемка США).
 Спектрозональная съёмка (многозональная съёмка) — тип фотографических изображений объекта в различных участках (зонах) спектра.
 Аэромагнитная съёмка
 Генеральная магнитная съёмка
 Мензульная съёмка

См. также 

 Съёмка под фонограмму — озвучивание фильмов.
 Съёмка с движения — панарамирование
 Съёмки в Палермо — кинофильм